Rode hond kan verwijzen naar:
Een hondachtige, zie Aziatische wilde hond;
Een ziekte, zie rodehond.